

Sigle
 Televisione digitale terrestre  – tipologia di televisione
 Tessera del tifoso

Codici 
 tdt – codice ISO 639-3 della lingua tetu dili